Steinhagen steht für:
 Steinhagen (Carinerland), Ortsteil von Carinerland, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Steinhagen (Mecklenburg), Gemeinde im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Steinhagen (Satow), Ortsteil von Satow, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Steinhagen (Vorpommern), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Steinhagen (Westfalen), Gemeinde im Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen

 Steinhagen, bis 1935 Juckneitschen, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Juchnajcie, Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Steinhagen ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Steinhagen-Thiessen (* 1946), deutsche Medizinerin und Professorin für Geriatrie am Universitätsklinikum Charité, Berlin
 Hans Steinhagen (1939–2013), deutscher Ingenieur und Buchautor
 Hans Müller-Steinhagen (* 1954), deutscher Maschinenbauingenieur
 Harald Steinhagen (* 1939), deutscher Literaturwissenschaftler
 Heinrich Steinhagen (1880–1948), deutscher Maler (Expressionismus)